Bedono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Bedono, Semarang, by, Jawa Tengah, 
 Bedono, Demak, by, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar